Велозаво́дская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Велозаводская улица — улица в Минске.

Россия 
 Велозаводская улица — улица в Москве.

Украина 
 Велозаводская улица — улица в Донецке.
 Велозаводская улица — улица в Харькове.

Источник: :Яндекс.Карты.